Spanring oder Španring ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Spanring (* 1978), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Mark Španring (* 2001), slowenischer Fußballspieler
 Martin Spanring (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Spanring (* 1980), österreichischer Fußballspieler